Freaky Friday, roman de l'autrice américaine Mary Rodgers publié en 1972 ;
 Freaky Friday : nom américain du film réalisé en 1976 par Gary Nelson et traduit en français en Un vendredi dingue, dingue, dingue
Freaky Friday : Dans la peau de ma mère, film américain réalisé par Mark Waters, adaptation du roman de Mary Rodgers, sorti en 2003 ;
Freaky Friday, bande originale de ce film composée par divers artistes ;
 Freaky Friday, chanson du groupe scandinave Aqua sortie en single en 2017 ;
 Freaky Friday, chanson du rappeur américain Lil Dicky accompagné du chanteur Chris Brown sortie en 2018.